Mime har flere betydninger:
 Mime (teater) er når man forklarer ting med fagter og ansigtsudtryk, uden at snakke. - se også: Pantomime.
 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) er en internetstandard som er tæt beslægtet med SMTP-protokollen. Den muliggør brug af andet end "plain text" i emails, såsom billeder og lyd.
 S/MIME "Secure MIME", er en internetstandard der sørger for øget sikkerhed ved brug af elektronisk postering (email). Den er implementeret i diverse online email klienter, bl.a. Mozilla Thunderbird. Den er baseret på public key kryptering.

Internet